Take Me Away ("portami via" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Take Me Away – singolo degli Heavy Load del 1982
 Take Me Away – singolo dei Cappella del 1992
 Take Me Away – singolo dei Twenty 4 Seven del 1994
 Take Me Away – singolo dei Lifehouse del 2002, dall'album Stanley Climbfall
 Take Me Away – singolo dei 28 Days del 2002, dall'album Stealing Chairs
 Take Me Away – singolo di Fefe Dobson del 2003
 Take Me Away – singolo dei Kotipelto del 2004, dall'album Coldness
 Take Me Away – album dei One Dimensional Man del 2004
 Take Me Away – singolo dei Plain White T's del 2005, dall'album All That We Needed
 Take Me Away – singolo di David Guetta del 2007
 Take Me Away – singolo di Den Harrow del 2009
 Take Me Away – singolo dei Killswitch Engage del 2009, dall'album omonimo
 Take Me Away  – singolo della hard rock band Blue Öyster Cult, dall'album The Revölution by Night, pubblicato nel 1983